Натуральне число 306
 306 рік до нашої ери
 306 рік нашої ери